

Patronyme 
Csik ou Csík est un nom de famillen notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Ferenc Csik (1913 - 1945), nageur hongrois ;
 Tibor Csík (1927 - 1976), boxeur hongrois.

Toponyme 
 Comitat de Csík, ancien comitat du Royaume de Hongrie.

Homonymie de patronyme